Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2002 проводился в городе Зурзе (Швейцария) c 21 по 26 января 2002 года. Турнир проводился в 1-й раз.

В турнире приняло участие 9 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2002
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2002 году
Январь 2002 года